Simmer steht für:

 Simmer (Maßeinheit), ein altes Hohlmaß
 Simmer, luxemburgischer Name der Gemeinde Septfontaines
 Simmer, deutscher Namen der Siedlung Zimoř, Ortsteil der Gemeinde Liběšice u Litoměřic

Simmer ist der Familienname folgender Personen:
 August Simmer (1850–1925), Unternehmer und Stadtgründer von Germiston, Südafrika
 Charlie Simmer (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler
 Cosmus von Simmer (1581–1650), deutscher Historiker
 François Martin Valentin Simmer (1776–1847), französischer Divisionsgeneral
 Hans Simmer (1877–nach 1934), deutscher Pädagoge
 Hans H. Simmer (1926–2006), deutscher Mediziner und Medizinhistoriker
 Heinz Simmer (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Konrad Simmer (1919–1999), deutscher Bauingenieur
 Nikolaus Simmer, Pseudonym: Klaus Simmer-Jochem (1902–1986), deutscher Politiker (NSDAP), MdL, Oberbürgermeister von Koblenz (1940–1945)
 Peter Simmer (1905–1971), deutscher Landrat
 Walther Simmer (1888–1986), österreichischer Erfinder des Wellendichtrings